Le tournoi de tennis de Bakou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute du 23 au .

Bojana Jovanovski remporte le simple dames. En finale, elle bat Julia Cohen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Buryachok et Valeria Solovieva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bakou
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Bakou
2011 en Azerbaïdjan
Tennis en juillet 2012